Peter Pan es el nombre de:

 Peter Pan,  personaje creado por J. M. Barrie en 1904.
 Peter Pan y Wendy, escrito por J. M. Barrie en 1911.
 Peter Pan de rojo escarlata, una novela, secuela de la obra original, escrita por Geraldine McCaughrean en 2006.
 Peter Pan y los piratas, serie animada de los años 1990.
 Peter Pan (película de 1953), una película de animación producida Walt Disney.
 Peter Pan (película de 1988), una película de animación dirigida por Geoff Collins.
 Peter Pan (película de 2003), una película dirigida por P. J. Hogan.
 Pan (película), una película de 2015 dirigida por Joe Wright y conocida como Peter Pan en Hispanoamérica.

También puede referirse a : 
 Síndrome de Peter Pan, término psicológico.
 Peter Pan, canción de El Canto del Loco de su álbum Personas.
 Peter Pan, canción de EXO de su álbum XOXO''.